Dwa okręty Royal Navy nosiły nazwę HMS "Indomitable":

 Pierwszy "Indomitable", wodowany w 1907, był krążownikiem liniowym typu Invincible. W służbie od 1908, brał aktywny udział w I wojnie światowej, złomowany w 1922

 Drugi "Indomitable", wodowany w 1940, był lotniskowcem typu Illustrious. W służbie od 1941, brał aktywny udział w II wojnie światowej, złomowany w 1955.
Indomitable